Epístolas de Clemente son dos cartas atribuidas al papa Clemente y puede por tanto referirse a:

 Primera epístola de Clemente; o
 Segunda epístola de Clemente.